Teyla Emmagan est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate Atlantis, interprété par l'actrice Rachel Luttrell.

Biographie 
Teyla Emmagan est une très belle jeune femme sympathique mais assez renfermée, originaire de la planète Athos dans la galaxie de Pégase. Elle est prudente et doit apprendre à mieux connaître une personne avant de lui faire confiance. Elle a cependant eu immédiatement une bonne relation avec le major Sheppard, lors de sa première rencontre avec les humains de la Terre.

Ses dons de télépathe (obtenus par des expériences menées par les Wraiths sur ses ancêtres) lui permettent de sentir l'approche de ces derniers et ainsi de prévenir les siens du danger qui approche, ce qui lui a permis de devenir chef de sa tribu, les Athosiens, après la mort de son père Tagan Emmagan. Son peuple est un peuple nomade et commerçant, vivant principalement de l'agriculture. Teyla est donc aussi une fine diplomate, et elle sert souvent d'intermédiaire avec les autres peuples de la galaxie de Pégase, avec lesquels les Athosiens ont établi des relations commerciales.

Excellente au combat à mains nues, elle a rejoint le corps expéditionnaire terrien sur Atlantis avec le reste de son clan, après l'attaque de sa planète par les Wraiths.

Durant la saison 5, elle est enceinte d'un fils qu'elle nommera Toren John.

Personnage de Stargate
Guerrier de fiction
Personnage extraterrestre